Київська   дитяча   школа  мистецтв № 1 – Солом`янського району міста Києва – початковий спеціалізований мистецький заклад освіти (школа естетичного виховання).Належить до системи позашкільної освіти та є початковою ланкою спеціальної мистецької освіти.

Директор: Олефір Елла Євгенівна, викладач – методист вищої категорії, очолює колектив школи з 2013 року.

В школі працюють 58 викладачів, навчається 450 учнів, склад адміністративно-технічного персоналу - 19 осіб.

Київська дитяча школа мистецтв №1 Солом`янського району м. Києва є закладом спеціалізованої мистецької освіти, який надає початкову мистецьку освіту. Заклад надає державні гарантії естетичного виховання через доступність до надбань вітчизняної і світової культури, готує підгрунтя для занять художньою творчістю, а для найбільш обдарованих учнів – до вибору професії в галузі культури та мистецтва. Викладачі нашої школи використовують вітчизняні традиції та інноваційні освітні методики навчання і виховання. Випускникам закладу видаються свідоцтва про позашкільну освіту.
В школі працюють відділення: 

- музичне

- художнє

- естетичного виховання

Наші координати
Ми знаходимось за адресою:
м. Київ, 03058, вул. Генерала Тупікова, 29, Солом'янський район